Дзядко — украинская фамилия.

Известные носители 
 Дзядко, Тимофей Викторович (род. 1985) — российский журналист и телеведущий.
 Дзядко, Тихон Викторович (род. 1987) — российский журналист, теле- и радиоведущий.
 Дзядко, Филипп Викторович (род. 1982) — российский журналист и телеведущий.